

Географія 
 Міст Європи (Кобленц) (1954) — бетонний міст через річку Мозель в Кобленці, в Німеччині.
 Міст Європи (Страсбург) (1960) — прикордонний автомобільний міст між Німеччиною та Францією через річку Рейн.
 Міст Європи (Австрія) (1963) — забезпечує найкоротший шлях по трасі європейського автобану E45 з Німеччини та Австрії до Італії (Інсбрук — Больцано — Модена) і побудований на торговому шляху через перевал Бреннер.
  — бетонний балочний міст через канал Рейн-Майн-Дунай в Бамберзі.
  — автомобільний міст через автомагістраль A5 в німецькій землі Гессен.
  (2000) — автомобільний арковий міст через Луару між Сен-Жан-де-ла-Рюель і Сен-Приве-Сен-Мемен у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре́ в Франції.